Doctor’s Advocate — второй студийный альбом мирового рэпера The Game, вышел 14 ноября 2006 года на лейбле Geffen Records.

Гостевые участники на альбоме: Will.I.Am, Nate Dogg, Канье Уэст, Swizz Beatz, Busta Rhymes, Snoop Dogg, Xzibit, Tha Dogg Pound, Jamie Foxx, Nas.

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Рецензия Андрея Никитина на www.rap.ru 

Альбомы 2006 года
Хип-хоп-альбомы
Альбомы The Game
Альбомы Geffen Records
Альбомы, спродюсированные Скоттом Сторчом
Альбомы, спродюсированные DJ Khalil